Вардан Айказн (Хайкид) () — армянский поэт XI—XII веков.

Единственный сохранившийся труд Вардана — «Заупокойная элегия о кончине блаженного и святого Католикоса армян Григория Мартирофила» (). «Элегия» написана в 1105 году, по поводу смерти Католикоса всех армян   и является первой биографической поэмой в армянской литературе. В ней ярко выражены патриотические настроения автора. Вардан с тревогой говорит о положении Армении, а смерть католикоса представляет как общенациональную трагедию. По всей видимости, «Элегия» Вардана оказала некоторое влияние на создание «Элегии на взятие Эдессы» Нерсеса Шнорали.

Написана восьмислоговыми строчками, языком смешанным между классическим армянским и разговорным, чувствуется влияние творчества Григора Магистроса. В общей сложности состоит из 394 строф, последние две не сохранились.

 Рукописи
 Матенадаран № 2496

 Издания
 «». — Венеция, 1873. — С. 264—271

Примечания 

Армянские писатели